Алексей Чернышёв:
 Чернышёв, Алексей Андреевич (род. 1939) — советский и российский политический деятель, депутат Государственной Думы (1993—1999), губернатор Оренбургской области (1999—2010).
 Чернышёв, Алексей Сергеевич (1936—2020) — советский и российский психолог
 Чернышёв, Алексей Филиппович (1824—1863) — русский художник, живописец-жанрист. См. также 
 Чернышов, Алексей